Ponta de Guaratiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ponta das Guaratibas, udde, Bahia, 
 Ponta do Picão (udde i Brasilien, Rio de Janeiro), 

Robotskapade Brasilienförgreningar